Richard Lloyd (ur. 1951) – amerykański muzyk
 Richard Lloyd (1945–2008) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Richard Lloyd (1891–1950) – irlandzki rugbysta i sędzia sportowy
 Richard Lloyd – radca generalny Anglii i Walii